Большое Капшозеро — пресноводное озеро на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,8 км², площадь водосборного бассейна — 5,9 км². Располагается на высоте 212,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из юго-западной оконечности Большого Капшозера вытекает Капшручей, впадающий в реку Оять, левый приток Свири.

В озере расположено не менее четырёх небольших безымянных островов.

К северу от озера проходит лесовозная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100811102000015548.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Ояти
Озёра Подпорожского района